Niemcy:
 Westerheim – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Alb-Donau
 Westerheim – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Unterallgäu